Сакабчен има више значења:

 Сакабчен (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сакабчен (Тискакалкупул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику